Yunak (district), een Turks district in de provincie Konya
 Yunak (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Yunak